

Persone
 Agostino Ademollo – avvocato, scrittore e storico italiano
 Alessandro Ademollo – scrittore italiano
 Carlo Ademollo – pittore italiano
 Luigi Ademollo – pittore italiano

Altro
 Sale Ademollo – sale 62 e 63 della Galleria degli Uffizi